Resistiré ("resisterò" in lingua spagnola) può riferirsi a:
 Resistiré – serie televisiva argentina
 Resistiré – singolo degli Erreway del 2002, dall'album Señales